Okręty US Navy o nazwie USS "Nashville" pochodzącej od miasta Nashville:

Pierwszy "Nashville" (PG-7) był kanonierką i brał udział w działaniach wojny hiszpańsko-amerykańskiej.
Drugi "Nashville" (CL-43) był lekkim krążownikiem z czasów II wojny światowej.
Trzeci "Nashville" (LPD-13) jest okrętem desantowym dokiem i pozostaje nadal w służbie (Stan na rok).

zobacz też CSS "Nashville"

Nashville